Райден () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн. 

Входит в состав округа Виллизау. Население составляет 5912 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1140.

Состав коммуны 
 Лангнау-Райден
 Рихенталь

Ссылки 
 Официальная страница